Tiscali steht für:

 Tiscali (Unternehmen), ein Internetserviceprovider
 Tiscali (Sardinien), eine vorgeschichtliche Siedlung der Nuraghenkultur auf Sardinien